Malešević ist der Familienname folgender Personen:

 Miloš Malešević (* 2000), serbischer Leichtathlet
 Nikola Malešević (* 1989), serbischer Basketballspieler
 Siniša Malešević (* 1969), irischer Wissenschaftler und Autor 
 Snežana Malešević (* 1985), slowenische Fußballspielerin
 Tamara Malešević (* 2000), serbische Tennisspielerin
 Tijana Malešević (* 1991), serbische Volleyballspielerin